Śmierć i dziewczyna – dramat argentyńsko-chilijskiego pisarza Ariela Dorfmana
 Śmierć i dziewczyna – adaptacja filmowa w reż. Romana Polańskiego z 1994 roku
 Śmierć i dziewczyna – spektakl Teatru Studio w reż. Jerzego Skolimowskiego
 Śmierć i dziewczyna – pieśń skomponowana przez Franza Schuberta